Le terme Framboisier renvoie à :
 Framboisier, arbrisseau couramment cultivé pour ses fruits : les framboises.
 le framboisier, une pâtisserie à base de framboise, de génoise et de crème.
 Framboisier, est aussi un prénom d'origine antillaise, extrêmement rare.

Personnalités 
 Framboisier, pseudonyme du chanteur Claude Chamboissier, du groupe Les Musclés.